Six Feet Under kan avse:

 Six Feet Under (TV-serie) – en amerikansk dramaserie som visades på HBO 2001–2005
 Six Feet Under (soundtrack) – ett soundtrack från 2002 med musik från TV-serien
 Six Feet Under (musikgrupp) – ett amerikanskt death metal-band
 Six Feet Under (låt) – en låt av Saga (musikgrupp) från deras album 20/20 (2012)